Engelhard est un nom propre.

Patronyme 

 Hans A. Engelhard (1934-2008), homme politique allemand.
 Hermann Engelhard (1903-1984), athlète allemand.
 Johann-Anton Engelhard (1821-1870), personnalité politique et militaire suisse.
 Maurice Engelhard (1819-1891), homme politique français.
 Philippine Engelhard (1756-1831), poétesse allemande.

Prénom 
 Engelhard Pargätzi (1949-), skieur alpin suisse.

Toponyme 

 Engelhard, une census-designated place située du comté de Hyde, dans l’État de Caroline du Nord, aux États-Unis.